Титан ():
 Титаны — в древнегреческой мифологии боги второго поколения.
 Титан — спутник планеты Сатурн.
 Титан — австронезийский язык.

Наука и техника 
 Титан — химический элемент, металл, 22-й элемент таблицы Менделеева.
 Титан — обиходное название накопительного водонагревателя.
 «Титан» — серия американских ракет-носителей:
 «Титан-1» — американская межконтинентальная баллистическая ракета, ставшая также первой космической ракетой-носителем серии «Титан».
 LGM-25C Titan II — американская межконтинентальная баллистическая ракета.
 Titan II GLV — ракета-носитель для запуска космических кораблей по программе «Джемини».
 «Титан-23G» — ракета-носитель, созданная во второй половине 1980-х годов на базе снятых с боевого дежурства МБР «Titan II».
 Titan IIIE — модификация ракеты-носителя, использовавшаяся в 1970-х годах для запуска американских межпланетных зондов.
 Titan — суперкомпьютер Национальной лаборатории Оук-Ридж, мощнейший в рейтинге TOP500 от ноября 2012.
  — микропроцессор архитектуры POWER.
 «Титан» и «Титан-2» — советские корабельные поисковые гидроакустические станции кругового обзора и целеуказания.
 Terex 33-19 Titan — грузовик-самосвал.
 Титан — польский проект солдата будущего.
 INKAS Titan — бронеавтомобиль на шасси Ford F550 Super Duty XL, с 2016 года выпускается компанией «INKAS Vehicles LLC»

Топонимы 
  — гора в Фессалии (Греция).
 Титан — населённый пункт в Мурманской области.
 Титан — станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.
 Титан — станция Бухарестского метрополитена

Организации 
 «Титан» — российская группа компаний, специализирующаяся на производстве каучука и удобрений.
 ЦКБ «Титан» — конструкторское бюро, разрабатывающее агрегаты наземного оборудования ракетных комплексов и артиллерийские комплексы среднего и крупного калибров.
 TITAN — производитель систем охлаждения для компьютеров.
 «Крымский Титан» — частное акционерное общество, крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы.
 Titan — финансовая пирамида в Турции.

Подразделения специального назначения 
 «» — спецподразделение Государственной службы охраны МВД Украины
 «Титан» — отряд специального назначения Управления ФСИН РФ по Липецкой области

Спортивные клубы 
 «Титан» — российский футбольный клуб из города Клина (также представлял Реутов, Железнодорожный, Москву).
 «Титан-2» — прежнее название российского футбольного клуба «Олимп-Скопа» из города Железнодорожного/Балашихи.
 «Титан» — российский футбольный клуб из города Армянска.
 «Титан» — советский и российский футбольный клуб из города Верхней Салды.
 «Титан» — украинский футбольный клуб из города Донецка.
 «Титан» — хоккейная команда из города Клина.
 «Титан» — название российского футбольного клуба «Березники» в 1999—2000 годах.

Культура 
 «Титан» — роман Теодора Драйзера.
 «» — научно-фантастический роман Джона Варли, лауреат премии Локус 1980 года.
 «Титан: После гибели Земли» — мультфильм 2000 года (режиссёр — Дон Блут).
 Titan — студийный альбом группы Septicflesh, выпущенный в 2014 году.
 «Титан» — фильм 2018 года.
 «Титан» — фильм 2021 года.
 «Титаны» — веб-сериал, создан на основе комиксов «Юные титаны», на экране с 2018 года.

Компьютерные игры 
 Titan — отменённый проект Blizzard Entertainment.
 Titan Quest — ролевая компьютерная игра по мотивам мифологии Древней Греции, Египта и Древнего Востока.
 Titanfall — научно-фантастическая компьютерная игра в жанре шутер.

См. также 
 Исполины — библейские персонажи, в некоторых переводах называемые титанами.
 Титано